Sanski Most kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Sanski Most (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Općina Sanski Most (kommun i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Opština Oštra Luka, kanton, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar